Jules Burnotte (ur. 29 grudnia 1996 w Sherbrooke) – kanadyjski biathlonista.

Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 2014 roku, kiedy wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Osrbile. Był tam między innymi dwunasty w sztafecie.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 grudnia 2018 roku w Hochfilzen, zajmując 20. miejsce w sztafecie. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 20 grudnia 2018 roku w Nové Město w sprincie zajmując 33. miejsce.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Bibliografia 
 

Kanadyjscy biathloniści
Ludzie urodzeni w Sherbrooke
Urodzeni w 1996